Отрица́ние — многозначное слово:
 Отрицание, в логике — унарная операция над суждениями, результатом которой является суждение, противоположное исходному.
 Отрицание, в грамматике — слово или аффикс, указывающие на отсутствие предмета, качественных признаков предмета, действий или состояний или выражающее несогласие с высказыванием.
 Отрицание, в некоторых философских теориях — тип отношения между двумя последовательными состояниями (стадиями) развивающегося предмета или процесса.
 Отрицание, в психологии — защитный механизм психики, заключающийся в отказе осознавать нежелательную информацию.
 «Отрицание» (Denial) — фильм Мика Джексона.

Примечания